Илья́ Алексе́евич Ри́гин () — российский актёр театра и кино.

Биография 
Родился в селе Варзуга Мурманской области, где жил и учился до второго класса, позже с родителями переехал в Мурманск, где окончил гимназию № 4 и детскую театральную школу.

В 2004 году поступил в Ярославский государственный театральный институт (курс ректора института профессора  С. Ф. Куценко), который с отличием окончил в 2008 году.

В 2007 году вместе с однокурсниками получил золотую медаль Международных Дельфийских игр в номинации «Театр».

Стал известен после съёмок в телесериале «Кремлёвские курсанты», сыграв роль отрицательного героя курсанта Евгения Брагина по прозвищу «Брага».

Женат (жена Анастасия — режиссёр). В 2009 году родилась дочь Полина, в 2012 году — сын Лев. У Ильи есть брат и две сестры, но он единственный в семье, выбравший профессию, не связанную с точными науками.

Роли в театре 
 104 страницы про любовь (по пьесе Э. Радзинского) — Электрон Евдокимов
 Три рубля (по И. Бунину) — коридорный
 Прости меня (по пьесе В. Астафьева) — Афоня
 Замок в Швеции (по пьесе Ф. Саган) — Фредерик
 Стеклянный зверинец — Том
 Три сестры — Солёный
 Женитьба — Кочкарёв
 Сказка о царе Салтане — скоморох

Фильмография 
 — — Кремлёвские курсанты — курсант Евгений Брагин («Брага»)
  — Игрушки — дизайнер, друг Дениса Варламова
  — След (542 серия «Общага на крови») — Фёдор Самохвалов
  — Детективы — эпизод
  — Мент в законе-2 — капитан ДПС
  — До суда — эпизод
  — Институт благородных девиц — эпизод
  — Папины дочки — Вадик «Эльфийский меч», друг Павла Сергеевича (308)
  — Мент в законе-4  (фильм 4 «Доходное место») — эпизод
  — Чёрные волки — эпизод
  — Товарищи полицейские (серия №24 "На вершине горы") — Валерий Ахалов, квартирный мошенник
  — Мужчина во мне — сотрудник компании Маренго
  — Море — главная роль
  — Без срока давности (23-я серия «Дети войны») — Павел Чуричев
  — Счастливы вместе (6 сезон, эпизод)
  — Серебристый звон ручья
 2017 — Большие деньги
  — Консультант. Лихие времена — Гаврик, спекулянт

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте «Кино Театр»
 Сведения и фото в базе данных актёров 

Родившиеся в Варзуге
Выпускники ЯГТИ